Варваринка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Варваринка — село в Тарановском районе Костанайской области.

Россия 
 Варваринка — село в Липецком районе Липецкой области.
 Варваринка — село в Тюльганском районе Оренбургской области.
 Варваринка — деревня в Новосильском районе Орловской области.
 Варваринка — деревня в Турковском районе Саратовской области.
 Варваринка — деревня в Староюрьевском районе Тамбовской области.
 Варваринка — деревня в Умётском районе Тамбовской области.
 Варваринка — деревня в Тёпло-Огарёвском районе Тульской области.
 Варваринка — деревня в Октябрьском районе Челябинской области.
 Варваринка — покинутый посёлок в Охотском районе Хабаровского края.

См. также 
 Николо-Варваринка
 Варвара (значения)
 Варварино
 Варваринская
 Варваринский